Benetton — итальянская команда Формулы-1, принадлежавшая известной семье итальянских бизнесменов Бенеттон. Выступала с 1986 (с учётом Toleman — с 1981) по 2001 годы. В 2002 году преобразована в официальную заводскую команду Рено.

Toleman 

Команда была основана Тедом Тоулменом в 1977 году под названием Toleman («Тоулмен»). Штаб-квартира находилась в Энстоуне, Великобритания. С  команда начала выступления в чемпионате «Формулы-1». В «Тоулмене» использовали двигатели марки «Харт», не позволявшие показывать высокие результаты. Тем не менее, в  году дебютировавший в составе «Тоулмена» Айртон Сенна трижды привёл свой болид на подиум.

В 1985 году команду начала спонсировать семья итальянских предпринимателей Беннетон, владельцев лейбла спортивной одежды и одноимённого баскетбольного клуба из Тревизо. В межсезонье Тед Тоулмен оформил продажу команды Лучано Бенеттону, и с 1986 года в «Формуле-1» появилась «новая» команда, то есть новое имя — Бенеттон.

Восхождение 

«Бенеттон», перешедший в 1986 году на некогда чемпионский двигатель БМВ и, завербовавший австрийца Герхарда Бергера, резко улучшил свои показатели, что позволило занять в кубке конструкторов почётное 6-е место. Из-за изменившихся правил в отношении турбодвигателей, на Бенеттоне в 1987 году турбированный рядный 4-цилиндровый двигатель БМВ заменили на V6Т Форд Косуорт, а перешедшего в Феррари Бергера сменил опытный и достаточно быстрый бельгиец Тьерри Бутсен, к тому времени неплохо себя зарекомендовавший в Эрроузе. Мощности нового двигателя в итоге хватило для того, чтобы закрепиться в крепких середняках и занять по итогам сезона 5-е место в зачете кубка конструкторов. В 1988 году на место Тео Фаби пришёл очень талантливый итальянский пилот Алессандро Наннини. На пару с бельгийцем, имея в наличии атмосферный V8 в 3,5 литра, пилоты Бенеттона 7 раз финишировали на нижней ступени подиума и общими усилиями завоевали 3-е место в кубке конструкторов. С  по  год команда входила в «большую четвёрку» наряду с «Феррари», «Маклареном» и «Уильямсом», хотя, как правило, уступая им.

С  года генеральным менеджером «Бенеттона» становится итальянский миллионер Флавио Бриаторе, ключевая фигура в истории команды. В 1990 и 1991 годах годов за «Бенеттон» выступал трёхкратный чемпион мира Нельсон Пике, одержавший в команде три свои последние победы. В течение сезона 1991 Флавио переманивает в команду из «Джордана» многообещающего дебютанта Михаэля Шумахера. С его участием Бенеттон ещё больше упрочивает свои позиции среди лидеров, а в  Михаэль впервые становится чемпионом мира. Однако постоянные замены в составе, когда у Шумахера за год сменилось три напарника, не позволили «Бенеттону» завоевать в том же году кубок конструкторов. На следующий год преимущество «Беннетона» в составе Михаэль Шумахер — Джонни Херберт оказывается безоговорочным. Михаэль выигрывает чемпионат, намного опередив пилотов «Уильямса» Хилла и Култхарда, а Джонни одерживает первую победу в своей карьере, завершает чемпионат четвёртым и приносит команде её первый (и единственный) титул в командном первенстве.

В  «Феррари» и «Бенеттон» совершают «обмен»: пилоты «Феррари» в полном составе — Жан Алези и Герхард Бергер — переходят в «Бенеттон»; оттуда в обратном направлении уходит Михаэль Шумахер, а ещё через год, в 1997 году, и технический директор Росс Браун вместе с главным конструктором Рори Бирном. Результаты команды остаются стабильно высокими, но бороться за титул команде уже не удаётся. В ходе сезона  Герхарда Бергера преследуют проблемы со здоровьем, на нескольких гонках его заменяет соотечественник тест-пилот Алекс Вурц. Скандалы между гонщиками и менеджментом приводят к уходу из команды Жана Алези и увольнению самого Флавио Бриаторе. Новым главой команды становится бывший раллийный гонщик Дэвид Ричардс.

С 1994 года генеральным спонсором «Бенеттона» становится марка сигарет Mild Seven, машины сразу получил характерную раскраску на основе голубого цвета, а двигатели с 1995 года сменились на французские Renault.

Кризис 
В  в «Рено» свернули программу двигателей «Формулы-1». В «Бенеттоне», как и в «Уильямсе», оказались вынуждены использовать их устаревшую модификацию Supertec. Джанкарло Физикелла и Алекс Вурц становятся неспособны противостоять не только стремительным «Макларенам», но даже «Джорданам». Команда впервые за десятилетие теряет позицию в первой четверке. Руководство конюшней берёт на себя лично Рокко Бенеттон, но кризис углубляется. К  году «Бенеттон» скатывается до седьмого места в командном зачёте.

К этому моменту между семьёй Бенеттон и концерном «Рено» достигнуто соглашение о продаже акций команды. В середине 2001 года новые хозяева возвращают Флавио Бриаторе пост директора. С 2002 года команда «Бенеттон» формально прекращает существование, фактически продолжая свои выступления как заводская команда «Рено» под флагом Франции.

Результаты выступлений 

Команды Формулы-1
Автогоночные команды Великобритании
Автогоночные команды Италии